USS est un préfixe de navire des navires de guerre de l'US Navy. C'est l'abréviation de United States Ship. Par exemple, le  est un porte-avions battant pavillon américain. Voir la liste des préfixes de navires.

 USS est aussi un terme utilisé dans l'univers de Star Trek. L'un des vaisseaux les plus fameux de cet univers est le . Dans ce cas, USS renvoie plutôt à United Federation Starfleet Ship. Lors de la diffusion de la série initiale dans les années 1960, il a été décidé d'aligner le nom des vaisseaux sur ce qui se faisait dans la marine militaire américaine pour faciliter l'identification. Cette décision a été maintenue par la suite.
 USS peut être aussi utilisé comme abréviation pour l’Umbrella Security Service dans la saga Resident Evil.

USS est aussi l'abréviation pour :
 Union syndicale Solidaires
 Union syndicale suisse
 UNIX System Services
 Union sportive sayadie
 Université du Sud de la Somalie, une université somalienne
 , groupe de musique canadien.

USS